Дуилио Давино (; род. 21 марта 1976, Мехико, Мексика) — мексиканский футболист, центральный защитник. Известен по выступлениям за мексиканскую «Америку». Участник чемпионата мира 1998 и Олимпийских игр 1996.

Клубная карьера 
Давино начал свою карьеру в 1993 году в составе «Эстудиантес Текос». В первых двух сезонах, он сыграл всего два матча, а сезоне 1995/96 завоевал место в основном составе. В составе «Текос» Дуилио провел 69 матчей и забил 3 мяча. В 1997 году он перешёл в «Америку», где стразу же стал футболистом основного состава. Вместе с командой он в 2000 и 2002 году доходил до полуфинала Кубка Либертадорес. В том же 2002 и 2005 годах Давино в составе «Америки» выигрывал чемпионат Мексики, а также Суперкубок страны. В 2006 году Дуилио стал обладателем Кубка чемпионов КОНКАКАФ. В составе «Америки» Давино провёл более 300 матчей и является одной из легенд клуба.

9 января 2008 года Давино подписал контракт с клубом американской MLS, «Далласом». 5 декабря он покинул клуб. В начале 2009 года Дуилио вернулся в Мексику, приняв приглашение «Пуэблы». 25 января 2009 года в матче против «Некаксы» он дебютировал за новый клуб. 12 апреля в матче против «УНАМ Пумас», защитник забил свой первый и единственный гол за клуб. Летом того же года Давино перешёл в «Монтеррей», где несмотря на возраст сразу стал основным футболистом. 26 июля в матче против «Индиос» он дебютировал за команду. За два года в составе «полосатых» он провел 66 матчей и дважды выиграл Апуертуру в 2009 и 2010 годах. Летом 2011 года он вернулся в «Эстудиантес Текос», где и завершил карьеру.

Международная карьера 
Давино дебютировал в сборной Мексики в 1996 году. В том же году в составе олимпийской сборной Мексики Дуилио принял участие в Олимпийских играх в Атланте. На турнире он сыграл в матчах против команд Италии, Южной Кореи, Ганы и Нигерии. В том же году Дуилио выиграл свой первый трофей со сборной став победителем Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против Сент-Винсента и Гренадин, Бразилии и дважды Гватемалы.

В 1998 году Давино в составе национальной сборной поехал на чемпионат мира во Францию. На турнире он сыграл в матчах против команд Бельгии, Южной Кореи, Голландии и Германии. В том же году Дуилио во второй раз выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ. На турнире он принял участие в матчах против сборных Тринидада и Тобаго, Гондураса, Ямайки и США.

В 2001 году Давино принял участие в Кубке конфедераций. На турнире он сыграл в матчах против Австралии, Франции и Южной Кореи. В 2004 году Дуилио во второй раз принял участие в Кубке Америки. На турнире он сыграл в матчах против Аргентины, Эквадора, Уругвая и Бразилии.

После игровой карьеры 
После завершения карьеры футболиста в 2012 году стал спортивным директором «Монтеррея». С 2016 года — президент клуба.

Достижения 
Клубные

 «Америка»
  Чемпионат Мексики по футболу — Верано 2002
  Чемпионат Мексики по футболу — Апертура 2005
  Лига чемпионов КОНКАКАФ — 2006
  Кубок гигантов КОНКАКАФ — 2001

Международные

 Мексика
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 1996
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 1998
 Участник чемпионата мира 1998 года
 Участник Олимпийских игр 1996 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футболиста
 
 
 Профиль на сайте Mediotiempo
 Профиль на сайте esmas.com
 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки ФК «Текос»
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Даллас»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Монтеррей»
Футбольные функционеры Мексики